Omid Ebrahimi (Neka, 1987. szeptember 16. –) iráni labdarúgó, az élvonalbeli Esteghlal középpályása.

Jegyzetek 

1987-ben született személyek
Iráni labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
A 2018-as világbajnokság labdarúgói